Борис Васильевич Суднишников (1903—1987 год) — советский учёный, специалист в области горного машиноведения. Лауреат Ленинской премии 1966 года. Соавтор 97 изобретений. Заслуженный изобретатель РСФСР (1966 г.)

Биография 

 1940 год — окончил Томский политехнический институт;
 С 1929 по 1947 год — работал на Томском электромеханическом заводе имени В. В. Вахрушева: начальник технического отдела (с 1937 по 1939 год), главный конструктор (с 1939 по 1944 год), главный инженер;
 С 1947 года - в Институте горного дела Сибирского отделения АН СССР: старший научный сотрудник (1947–1948), заведующий лабораторией горных машин (1948–1962), научный сотрудник лаборатории бурения (1962–1987);
 1966 год — вручена Ленинская премия за участие в разработке высокопроизводительных комплексов для бурения скважин в подземных условиях. При его непосредственном участии созданы бурильные агрегаты БА-100 и НКР-100, погружные пневматические ударники высокой мощности, самодвижущиеся пневмопробойники — «подземные ракеты»;
 1966 год — Основатель научной школы горного машиноведения;
 1963 год — Доктор технических наук, профессор (1967г.);
 1984 год — Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Источники 

 Фото http://www.misd.ru/museum/misd/peoples/sudnishnikov/
 Фото https://web.archive.org/web/20150214115414/http://www.soran1957.ru/Default.aspx?id=svet_100616111408_8833
 100 лет со дня рождения профессора Б. В. Суднишникова http://www-sbras.nsc.ru/HBC/2003/n47-48/f14.html
 * Заслуженные изобретатели Сибирского отделения Российской академии наук / Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Институт горного дела Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; отв. ред. Л. А. Дмитриева; сост. Е. А. Базылева. – Новосибирск, 2015. – 70 с.
Сотрудники ИГД СО РАН